Pickel steht für:

 Eisgerät, früher Steileispickel, Spezialpickel der Eiskletterer
 Eispickel, Ausrüstungsgegenstand für das Bergsteigen
 Eispickel (Bar), Barwerkzeug zum Eiszerkleinern
 Pickel, Teil des Ortsteils Pitschen-Pickel der Gemeinde Heideblick im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Pickel, Pickelgerbung, ein Verfahren der Pelzzurichtung
 Pickel (Werkzeug), Picke, Pickhacke oder Spitzhacke
 Haus Dr. Pickel, denkmalgeschütztes Gebäude in Bremen
 Pickelhaube, metallischer, spitzer Helmaufsatz
 Pustel, Entzündung in Form einer kleinen, rundlichen oder spitzen mit Eiter gefüllten Erhebung auf der Haut

Pickel ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pickel (1881–1956), deutscher Kaufmann
 Andreas Pickel (1838–1913), deutscher Kupferstecher
 Bernd Pickel (* 1959), deutscher Jurist und Präsident des Kammergerichts Berlin
 Caspar Clemens Pickel (1847–1939), deutscher Architekt der rheinischen Neoromanik
 Charles Pickel (* 1997), Schweizer Fußballspieler
 Clemens Pickel (* 1961), deutscher Bischof der Diözese Saratow in Russland
 Gert Pickel (* 1963), deutscher Soziologe
 Hans-Werner Pickel (1948–2014), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Pickel (1883–1964), deutscher Unternehmer und Politiker (Zentrum, CDU)
 Ignaz Pickel (1736–1818), deutscher Geistlicher, Mathematiker und Astronom
 Johann Georg Pickel (1751–1838), deutscher Professor für Medizin, Chemie und Pharmazie
 Juliane Pickel (* 1971), deutsche Schriftstellerin
 Marc Pickel (* 1971), deutscher Segelsportler
 Max Pickel (1884–1976), deutscher Scherenschnittkünstler
 Mike Pickel (* 1975), deutscher Fußballschiedsrichter
 Oswald Pickel (1896–1980), österreichisch-deutsch-italienischer Maler
 Peter Pickel (* 1948), deutscher Handballspieler
 Susanne Pickel (* 1968), deutsche Politikwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Pickl
 Pikl
 Pickle
 PICL
 Bickel
 Bickell